Czarny Legion (chorw. Crna legija, niem. Schwarze Legion) – nieformalna nazwa 1 pułku ustaszy (1 ustaša pukovnija) podczas II wojny światowej,
 Czarny Legion – nazwa konspiracyjnej organizacji antyhitlerowskiej podczas II wojny światowej w Gostyniu,
 Czarny Legion (USA) – organizacja rasistowska,
 Czarny legion – film fabularny z 1937, w którym grał Humphrey Bogart.